The Book Agent – cortometraggio del 1897 prodotto dalla S. Lubin
The Book Agent –  cortometraggio del 1907 prodotto dalla Kalem Company 
The Book Agent – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Charles Urban Trading Company
The Book Agent – film del 1917 diretto da Otis Turner
The Book Agent – cortometraggio del 1921 prodotto dalla Fox Film Corporation